Podrywanie – kolokwialne określenie uwodzenia, zachowania dotyczącego budowania międzyludzkich więzi emocjonalnych
 Podryw (Booty Call) – amerykański film komediowy z 1997 roku
 Podryw (Trick) – amerykańska komedia romantyczna z 1999 roku